Florey ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Florey (1927–1997), österreichischer Neurobiologe
 Friedrich Florey (1892–1965), deutscher Politiker (LDPD), MdL, Mitglied des Deutschen Volksrates
 Georg Florey (1882–nach 1943), deutscher Verwaltungsjurist 
 Georg Robert Florey (1807–1886), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Autor
 Howard Florey (1898–1968), australischer Pathologe und Nobelpreisträger
 Robert Florey (1900–1979), französisch-US-amerikanischer Regisseur, Autor und Schauspieler
 Wolfgang Florey (* 1945), österreichischer Komponist und Cellist

Orte:
 Florey (Canberra), Vorort von Canberra, Australien
 Florey (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 Florey (Mondkrater), benannt nach Howard Walter Florey